ABCC4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 325 амінокислот, а молекулярна маса — 149 527.

Задіяний у такому біологічному процесі як транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

ABC-транспортери
Групи крові